Andacollo puede referirse a:

 Andacollo, localidad de la Argentina;
 Andacollo, localidad de Chile.

Toponimia quechua